България е сред последните страни по коефициент на естествен прираст в света. Според данни на НСИ през 2021 година естественият прираст в страната е отрицателен: – 90 317 души, с коефициент на естествен прираст -13,2 ‰.

Численост

Области 
Численост на естествения прираст през годините, по области (Данни на НСИ):

Област Бургас 
Численост на естествения прираст в област Бургас през годините, по общини (Данни на НСИ):

Област Велико Търново 
Численост на естествения прираст в област Велико Търново през годините, по общини (Данни на НСИ):

Коефициент на естествен прираст

Области 
Коефициент на естествен прираст през годините, по области, според данни на НСИ (естествен прираст на 1000 души от населението, в ‰):

Област Бургас 
Коефициент на естествен прираст в област Бургас през годините, по общини, според данни на НСИ (в ‰):

Област Търговище 
Коефициент на естествен прираст в област Търговище през годините, по общини, според данни на НСИ (в ‰):

Вижте също 
 Естествен прираст
 Списък на страните по естествен прираст
 Раждаемост в България
 Смъртност в България
 Население на България

Източници

Външни препратки 
 Естествен прираст на населението в България, според последни данни на НСИ

Население на България
България